

События

Римская империя 
 Императоры: Калигула (до 24 января), затем Клавдий (оба — патриции); консулы: Калигула (в 4-й раз, патриций) и Гней Сентий Сатурнин (плебей); консулы-суффекты: Квинт Осторий Скапула, Квинт Помпоний Секунд, Квинт Фуций Лузий Сатурнин, Марк Сей Варан и Публий Суиллий Руф (все — плебеи).
 24 января — Калигула убит трибунами преторианцев Кассием Хереей и Корнелием Сабином. Убиты его жена Цезония и дочь Юлия Друзилла. Сенат пытается провозгласить республику, но преторианцы провозглашают императором Клавдия. Провал попытки наместника Далмации Скрибониана восстать за Республику.
 Клавдий (Тибе́рий Кла́вдий Друз Неро́н Герма́ник) становится Римским императором.
 Гальба разгромил хаттов, прорвавшихся почти до самой Галлии.
 Клавдий назначает Агриппу I королём Иудеи.
 Признание владычества Митридата в Боспорском царстве.
 Киликия пожалована Полемону II.
 Изгнание Сенеки на Корсику.
 Клавдий выдаёт свою дочь, Клавдию Антонию, замуж за Гнея Помпея Магна.

Родились 
 12 февраля — Тиберий Клавдий Цезарь Британник, сын римского императора Клавдия.

Скончались 
 24 января — убит Калигула (Гай Юлий Цезарь Германик), римский император.
 24 января — убита Милония Цезония, императрица-консорт Римской империи (40—41), жена Калигулы.
 24 января — убита Юлия Друзилла (дочь Калигулы).
 Кассий Херея — казнён офицер преторианской гвардии, глава заговора и убийца императора Калигулы.
 Лоллия Сатурнина — любовница Калигулы
 Юлия Ливилла — младшая сестра императора Калигулы, умерла от голода в ссылке, куда отправлена по навету Мессалины.
 Кунобелин — вождь кельтского племени тринобатов, обитавшего на юге Британии.

Галерея

См. также

Примечания